Thomas Linley ist der Name folgender Personen:

* Thomas Linley senior (1733–1795), englischer Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Thomas Linley junior (1756–1778), englischer Komponist und Geiger
 Thomas D. Linley, britischer Meeresbiologe